El tigre y la nieve, puede pertenecer a:
 
 El tigre y la nieve (1986), libro de Fernando Butazzoni. 
 El tigre y la nieve (2005), película dirigida por Roberto Benigni.